Змагання з велоперегонів на BMX серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2012 пройшли з 8 по 10 серпня у Лондонському велопарку.

Перемогу здобув Маріс Штромбергс з Латвії, який захистив свій титул 2008 року. Сем Віллоубі з Австралії посів друге місце, а Карлос Окендо з Колумбії - третє.

Формат змагань 
Спочатку відбулася кваліфікація, за результатами якої спортсмени за часом розбивались на чотири чвертьфінали. Кожен чвертьфінал складався з п'яти заїздів, у яких спортсмени здобували очки. Перші двоє велогонщиків після трьох заїздів потрапляли у півфінали (без необхідності брати участь у останніх двох заїздах). До них додавались по двоє спортсменів після всіх п'яти заїздів. Півфінали складалися з трьох заїздів. Із кожного півфіналу у фінал виходили по чотири спортсмени. Фінал складався з одного заїзду.

Розклад змагань 
Вказано Британський літній час (UTC+1)

Результати

Кваліфікація

Чвертьфінали

Чвертьфінал 1

Чвертьфінал 2

Чвертьфінал 3

Чвертьфінал 4

Півфінали

Півфінал 1

Semi-final 2

Фінал

Примітки 

Велоспорт на літніх Олімпійських іграх 2012